

Architettura 
 Nowlan Park – stadio della Gaelic Athletic Association di Kilkenny nella Contea di Kilkenny

Persone 
 Cherie Nowlan – regista cinematografica australiana
 Daryell Nowlan – giocatore di curling canadese
 Kevin Nowlan – fumettista statunitense
 Philip Francis Nowlan – scrittore statunitense di fantascienza